Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus
 el nombre común de la planta Rumex crispus